Василис Карас () е гръцки музикант, известен с характерния си дълбок глас и любовната лирика в текстовете си. Рожденото му име е Василис Кесоглидис.

Биография 
Роден е в село Сърли (Кокинохори), което се намира близо до Кавала. На 10-годишна възраст заедно със семейството си се премества в Солун. На 6 юли 1969 година, когато е на 16 години, излиза за пръв път да пее на голяма сцена в нощното заведение „Просфигас“ в един от кварталите на Солун - Харманкьой (Евосмос).

Василис Карас е женен и има 2 деца.

Дискография 
 1980, Αλησμόνητες Ώρες (Vasipap 268 LP- CD)
 1982, Τι Λες Καλέ (Vasipap 325)
 1984, Γιατί να χωριστούμε (Vasipap 368 LP)
 1985, Μη χαθείς (Vasipap 483 LP &36 CD)
 1987, Απ'τη Θεσσαλονίκη με αγάπη (Vasipap 410 LP-CD)
 1988, Αποκλειστικά για σ'ένα (Vasipap 435 LP)
 1988,Μια Βραδιά Στην Σαλονίκη
 1989, Αυτή τη Νύχτα (Vasipap 449 LP &11 CD)
 1990, 10 χρόνια Β.Καρράς (Vasipap 465 LP &15 CD)
 1990, Είσαι παντού (Vasipap 474 LP – CD)
 1991 – Asteria tou Vorra-B.Karas, S.Fotiadis, A.Marmarinou Live
 1991, Μια Βραδιά στα "Νέα Δειλινά" (Vasipap 487 LP & 12 CD)
 1991, Λέγε ότι Θες (Minos 981 LP – CD)
 1991, Asteria tou Vorra-B.Karas, S.Fotiadis, A.Marmarinou Live
 1992, Τραγούδια απο το Συρτάρι (Vasipap 522 LP – 27 CD)
 1992, Δεν Πάω Πουθενά (Minos 478707 LP-CD)
 1993, Νύχτα Ξελογιάστρα (Vasipap 539/40 2 LP & 45/46 2 CD)
 1993, Πως Τολμάς (Μinos 480051 LP – CD)
 1994, Στην Σαλονίκη Μια Φορά (Minos 480249 LP – CD)
 1994, Χρέωσέ το σε Μένα (Minos 480594 LP – CD)
 1995, Φταις Εσύ (Minos 836933 LP – CD)
 1996, Τηλεφωνησέ μου (Minos 855238 LP – CD)
 1996, Είσαι Παντού (Vasipap 586/7 2 LP – CD)
 1996 – Erxomai
 1997, Μ'έχεις κάνει αλήτη (Minos 493568 CD)
 1998, Φαινόμενο (Minos CD Single)
 1999, Επιστρέφω (Minos CD)
 1999, Αυτοπεποίθηση (Minos CD)
 1999, 20 Χρονια Βασίλης Καρράς (Minos CD)
 2000 – Live
 2000, Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες του Β. Καρρα 1991 – 1999 (Minos CD)
 2001 – Live
 2001, Γύρισε (Minos CD)
 2002 – Live
 2002, Τα Δικά μου Τραγούδια (Minos CD)
 2002, Λόγια της Νύχτας (Minos CD)
 2002-Tragoudia pou agapo
 2003 – Live
 2003 – Live Show -Τερζής, Μελάς, Καρράς, Τάσιος & Πάζης
 2003, Πάρε το Δρόμο κι Έλα (Minos CD)
 2004, Τα Καλύτερα Τραγούδια του Β. Καρρα 1991 – 1995 Ας τη να Λέει (Minos CD)
 2004, Τα Καλύτερα Τραγούδια του Β. Καρρα 1996 – 2003 Τηλεφώνησέ μου (Minos CD)
 2004, Βασίλης Καρράς 1991 – 2003 on DvD (DvD)
 2005 – Live
 2005, Ολα Ένα Ψέμα (Virus Music)
 2006 – Live (CD2)
 2007 – Ola mu ta hronia 2CDs Live
 2007 – Oneira
 2008 – Ola mou ta hronia live
 2009 – Opos palia
 2010 – Ax monaksia mou
 2011 – Etsi Laika
 2012 – Karras & Makropoulos – Live CD from Teatro, Athens

Външни препратки 
 Официален сайт 

Гръцки певци
Македонски гърци
Хора от дем Кушница